McWilliam ist der Familienname folgender Personen:
 Colin McWilliam (1928–1989), schottischer Architekt und Autor
 Joss McWilliam (* 1959), australischer Schauspieler

Siehe auch:
 MacWilliam
 MacWilliams
 McWilliams